Кропо́ткины (Крапоткины) — русский княжеский род, ветвь удельных князей Смоленских, Рюриковичи. 

Род князей Кропоткиных внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (08 марта 1682) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Кропоткиных.

В документах XVII—XVIII веков представители рода зачастую упоминаются и без княжеского титула. Внесён в V часть родословной книги Московской и Калужской губерний (Гербовник, V, 2).

Известна также ещё ветвь Кропоткиных, связь которой с предыдущим родом не выяснена; она происходит от князя Бориса Михайловича Кропоткина, владевшего поместьями (1627—1629), и была внесена в V часть родословной книги Рязанской губернии.

Происхождение и история рода

Родоначальник — князь Дмитрий Васильевич Смоленский, прозванный Кропотка, который традиционно считается племянником последнего князя смоленского Юрия Святославича. Дмитрий Васильевич, вместе с двумя сыновьями князьями Александром и Иваном (убит 1503) были испомещены в Можайске. Внук Александра Дмитриевича, тоже Александр Дмитриевич был пожалован Иваном Грозным городом Медынью и половиной Владимиром. 

Князья Кропоткины в XVI и XVII веках служили стольниками, стряпчими и бывали на воеводствах. 

Князь Дмитрий Николаевич (1836—1879), харьковский губернатор, убит по политическим мотивам. У него были двоюродные братья — Пётр Кропоткин и Александр Кропоткин.

Известные представители 

 Князь Кропоткин Андрей Александрович — воевода (1501).
Князь Кропоткин Андрей Иванович — воевода в Сырянске (1508), Торопце (1521 м 1524), послан с войсками на усмирение казанцев (1524).
Князь Кропоткин Юрий Андреевич — записан во вторую статью московских детей боярских (1551),  убит в бою под Казанью (1553).
Князья: Петр, Андрей и Василий Косой Андреевичи, Иван и Андрей Васильевичи, Юрий Иванович — записаны во вторую статью московских детей боярских (1551).
Князь Кропоткин Иван Андреевич — записан во вторую статью московских детей боярских (1551), голова в Сторожевом полку в Туле (1560), второй голова под Вильяне.
Князь Кропоткин Василий Васильевич — письменный голова в Ям-городе (1591), воевода в Сторожевом полку в походе из Иван-города в Швецию, письменный голова в Пскове (1595 и 1598).
Князь Кропоткин Тимофей Андреевич — воевода.
Князь Кропоткин Пётр Иванович —  воевода в Круцборге (1579), Чествине (1581), наместник в Орешке (1576), воевода в Красном (1584), Ивангороде (1602).
Князь Кропоткин Никита Иванович — голова.
Князь Кропоткин Никита Иванович — воевода в Красном (1564), Ракоборе (1567 и 1575), наместник в Орешке (1576).
Князь Кропоткин Дмитрий Васильевич — воевода.
Князь Кропоткин Фёдор Андреевич — записан во вторую статью московских детей боярских (1551), второй воевода в Ракоборе (1581).
Князь Кропоткин Михаил Иванович Большой — второй голова в Орешке (1592), письменный голова в Пскове (1595 и 1598), показан в дворянах и окладчиком (1606).
Князь Кропоткин Афанасий Иванович — голова войск правой руки в Тарусе (1576), осадный голова в Черствине (1577-1581), показан в дворянах (1606).
Князь Михаил Иванович по прозванию Кека — первый осадный голова в Гдове (1591), показан в дворянах (1606).
Князь Кропоткин Семён Никитич — воевода в войсках царя Василия Шуйского (1606).
 Князь Кропоткин Тимофей — воевода в Устюжне-Железопольской (1627-1628).
 Князь Кропоткин Кузьма-Воин Михайлович — московский дворянин (1627-1629), воевода в Шуе (1617), Торжке (1627 и 1636-1637).
Князь Кропоткин Иван Воинович —  стольник патриарха Филарета (1627-1629), московский дворянин (1636-1677).
 Князь Кропоткин Василий Петрович  —  московский дворянин (1636-1640), воевода в Угличе (1630-1633), в Воронеже (1651-1653).
Князь Фёдор (Феропонт) Васильевич — московский дворянин, убит 29 июля 1656 г. под г. Юрьев-Ливонский. Похоронен в Успе́нском Пско́во-Пече́рском монасты́ре в комплексе Богом зданных пещер.
 Князь Кропоткин Василий — воевода в Яренске (1635).
Князь Кропоткин Александр Васильевич — стольник (1640), стряпчий (1642), воевода в Сургуте (1650-1654).
Князь Кропоткин Иван Иванович — московский дворянин (1640).
 Князь Кропоткин Пётр Васильевич — воевода в Сургуте (1646-1647).
Князья Кропоткины: Терентий Богданович и Алексей Воинович — стряпчие (1658-1678).
 Князь Кропоткин Василий Васильевич — стольник (1658-1676), воевода в Воронеже (1651-1654), Переславле-Рязанском (1661), Нижнем Новгороде (1687-1688).
Князь Кропоткин Михаил Васильевич —  стряпчий (1672-1676), стольник (1676), комнатный стольник царя Иоанна Алексеевича (1676-1686), женат на княжне Марии Никитичне урождённой Дуловой.
Князь Кропоткин Яков Иванович — московский дворянин (1677), стольник (1680-1692), президент Сыскного приказа, обер-штер-кригс-комиссар.
Князь Кропоткин Иван Иванович — отправился с Петром I при Великом посольстве по разным европейским странам (1697),  направлен в Амстердам на Ост-Индийский двор учиться корабельному делу (1698).
 Князь Кропоткин Василий — стольник, воевода в Тамбове (1679).
Князь Кропоткин Афанасий Иванович — московский дворянин (1692).
Князья Кропоткины: Фёдор, Пётр и Михаил Алексеевичи — стольники (1692).

 Кропоткин, Александр Алексеевич (1841—1886) — математик, популяризатор астрономии.
 Кропоткин, Дмитрий Николаевич (1836—1879) — харьковский генерал-губернатор.
 Кропоткин, Николай Дмитриевич (1872—1937) — его сын, курляндский и лифляндский вице-губернатор. 
 Кропоткин, Пётр Алексеевич (1842—1921) — теоретик анархизма, историк, географ, философ, литератор.
 Кропоткин, Пётр Николаевич (1910—1996) — учёный-геолог, геофизик, академик.

Генетика 
Новейшие генетические исследования опровергли происхождение Кропоткиных от Ростислава III Киевского (ок. 1240). При сопоставлении генетического материала, полученного от князей Кропоткина и Шаховского (потомство Фёдора Чёрного), установлено, что их ближайший общий предок по мужской линии жил в первой трети XII века. Единственное объяснение — то, что они происходят от разных сыновей Ростислава I: ярославские князья — от Давыда, а Кропоткины (как и Вяземские) — от Рюрика.

Примечания

Ссылки и источники 
 Родословная роспись князей Кропоткиных
 
 
  (онлайн)
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Князья Кропоткины. стр. 18-20.
Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть I. Князья Кропоткины. стр. 113-114. ISBN 978-5-88923-484-5.
 Современные князья Кропоткины (по данным Ж. Феррана)
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Кропоткины. стр. 169-175.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Кропоткины. стр. 45; 158-159. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья смоленские